Phanerodermatidae är en familj av rundmaskar. Phanerodermatidae ingår i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Phanerodermatidae